Сисеру:

 Сисеро — португальский футболист.
 Сисеро — город в США, Иллинойс.
 Сисеро — город в США, Индиана.

Составные названия 
 Барсена-де-Сисеро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.